Guillem I de Montcada o de Muntanyola i Vacarisses († 1039-40); vegeu Montcada (llinatge)
 Guillem I de Montcada i de Bearn (1150-1172), vescomte de Bearn.
 Guillem II de Montcada i de Bearn (1194-1229)
 Guillem de Montcada i d'Aragó, bisbe de Lleida (1257-82)
 Guillem de Montcada (bisbe d'Urgell), bisbe d'Urgell (1295-1308)
 Guillem de Montcada (baró de Fraga)
 Guillem Ramon de Montcada, diversos personatges